Xenia Chernysheva-Besobrasova (11 de junio de 1929 - 20 de septiembre de 1968) fue la primera esposa del archiduque Rodolfo de Habsburgo-Lorena, hijo de Carlos I de Austria y IV de Hungría último emperador del Imperio Austro-Húngaro, y su esposa la princesa Zita de Borbón-Parma.

Biografía 
Xenia Chernysheva-Besobrasova  nació en Île de France. Su padre, el conde Sergei, fue un cortesano zarista cuyo padre se hizo del título de conde en 1908 como yerno del último conde de la familia Chernyshev-Kruglikov. El conde Sergei huyó de Rusia después de la Revolución de 1917 y se estableció en los Estados Unidos con su esposa Elizabeta y sus hijas Irina (n. 1926) y Xenia. En 1949, la hermana mayor de Xenia se casó con el príncipe georgiano Teymuraz Bagration-Mukhransky (1912-1992).

Xenia realizó sus estudios en Massachusetts. Luego asistió a la universidad de Smith durante dos años pero no se graduó. En el momento de su compromiso, trabajaba en Air France.

Matrimonio 
El compromiso entre el archiduque Rudolfo y la condesa Xenia se anunció el 30 de abril de 1953 en Nueva York, ciudad en donde ambos residían. La pareja se casó el 23 de junio de 1953 en la iglesia de Nuestra Señora del Monte Carmelo en Tuxedo Park. La boda fue oficiada por el obispo Fulton J. Sheen y asistieron más de cien invitados, entre ellos la emperatriz Zita de Borbón-Parma, madre del novio. El matrimonio fue considerado dinástico gracias a una modificación de la Ley de la Casa Imperial realizada en 1949 por Otón de Habsburgo. Aunque el matrimonio se realizó bajo el rito católico, Xenia conservó su fe ortodoxa rusa. Rodolfo y Xenia tuvieron cuatro hijos:

 María Ana Carlota Isabel Regina Zita Teresa de Habsburgo-Lorena (n. 1954), casada con el príncipe Pedro de Galitzine
 Carlos Pedro Otón Sergio José Pablo Leopoldo Enrique de Habsburgo-Lorena (n. 1955), casado con la princesa Alejandra de Breda
 Simeón Carlos Eugenio José Leopoldo de Habsburgo-Lorena (n. 1955), casado con la princesa María Paloma de Borbón-Dos Sicilias
 Juan Carlos Luis Clemente María José de Aviano Leopoldo de Habsburgo-Lorena (1962-1975) fallecido a los 13 años en un accidente automovilístico

Fallecimiento 
Xenia falleció a los 39 años en Francia a causa de un accidente automovilístico ocurrido cerca de Soigny, en el cual Rodolfo resultó gravemente herido.

Antepasados

Referencias

Enlaces externos 
 Árbol genealógico de Xenia Chernysheva-Besobrasova  - 

Imperio austrohúngaro
Casa de Austria
Casa de Habsburgo-Lorena